Fernand Jaccard – allenatore di calcio e calciatore svizzero
 Jacques Jaccard – regista, sceneggiatore, attore produttore cinematografico statunitense
 Pascal Jaccard – ex ciclista su strada svizzero